Steinermühle ist der Name folgender politischer Einheiten:

 Steinermühle (Neunkirchen-Seelscheid), ein Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis
 Steinermühle (Greiz), eine Siedlung von Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Steinermühle (Zenting), ein Ortsteil von Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau
 Steinermühle (Gemeinde Gosau), Ortsteil von Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 deutscher Name für Polerieka, ein Ort von Abramová in der Slowakei